Een verkeersweg:
 N669 (België)
 N669 (Frankrijk)
 N669 (Nederland), zie Provinciale weg 669

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing